Paranoá – region administracyjny Dystryktu Federalnego w Brazylii
 Paranoá – rzeka w Brazylii
 Paranoá – jezioro w Brazylii